Apocalyptica peut désigner :
Apocalyptica, un groupe de heavy metal finlandais ;
Apocalyptica, le cinquième album éponyme de ce groupe sorti en 2005 ;
Apocalyptica, un jeu vidéo sorti en 2003.